Martinaitis  ist ein litauischer männlicher Familienname.

Herkunft 
Der Familienname ist abgeleitet vom männlichen Vornamen Martin.

Weibliche Formen 
Martinaitytė (ledig)
Martinaitienė (verheiratet)

Namensträger 

Algirdas Martinaitis (* 1950), litauischer Komponist
Marcelijus Martinaitis (1936–2013), litauischer Dichter

Familienname
Litauischer Personenname